Crouch kan syfta på följande platser:

 Crouch, Swale – en ort i Swale, Kent, England
 Crouch, Tonbridge and Malling – en ort i Tonbridge and Malling, Kent, England

Antarktis 

 Crouch (udde),

USA 

 Crouch (ort), Idaho, Boise County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar